Supreme (Luisiana)
Supreme (canção)
Supreme (marca)

Desambiguação